Příjmení Koza nebo Kozová nosí více různých osobností:

 Ivan Koza – slovenský lékař – onkolog, pedagog a vědec
 Josef Koza (1946–2008) – český a československý politik KSČ ze severního Plzeňska, poslanec FS za normalizace, po r. 1989 komunální politik ČSSD
 Josef Koza (herec) (1921–1976) – český herec
 Vladimír Koza (1954–2012) – český lékař, odborník na transplantace kostní dřeně
 Anna Kozová (* 1982) – česká designérka

Česká příjmení